Vertigo steht für:
 medizinischer Fachausdruck für Schwindel
 Vertigo – Aus dem Reich der Toten, Film von Alfred Hitchcock
 Vertigo (2019), Film von Jeon Kye-su
 eine Kamerabewegung beim Film, siehe Dolly-Zoom
 Vertigo Records, Tochterlabel von Philips
 Vertigo (Comics), Comiclabel von DC Comics
 Vertigo (Band), eine Musikgruppe, welche Remix-Songs produzierte
 Vertigo Tour, Tournee der Band U2
 Red Bull Vertigo, Gleitschirmakrobatik-Event
 Vertigo (Gattung), Gattung der Windelschnecken
 Vertigo (Lied), ein Lied der Rockband U2
 Vertigo (Lied), ein Lied des deutschen Rappers OG Keemo
 Vertigo (Sportwagen), ein Modell des Sportwagenherstellers Gillet
 eine Hängebahn vom Typ Mountain Glider in Walibi Belgium, siehe Vertigo (Walibi Belgium)
 Vertigo Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Vertigo Cliffs, Felsenkliffs auf der Vega-Insel, Weddell-Meer, Antarktis
 Vertigo Days, ein Album von The Notwist
 Vertigo Motors, ein spanischer Motorradhersteller 

Siehe auch:
 Vertiko